Juwilejne (ukrainisch ; russische Entsprechung /, deutsch etwa „Jubiläum“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Luhansk, siehe Juwilejne (Luhansk)

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Juwilejne (Cherson)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Tokmak, siehe Juwilejne (Tokmak)

 früherer Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Sloboschanske (Dnipro)